Tolerancija, snošljivost i uvažavanje tuđih ideja, stavova i načina života.

Mjerenje 
 Mjerna tolerancija, u mjernoj tehnici dozvoljeno odstupanje od nazivne vrijednosti.
 Tolerancija oblika i položaja, odstupanja konturnih linija i površina od idealnih geometrijskih oblika.
 Tolerancija hrapavosti površine
 Tolerancija dužinskih mjera

Medicina 
 Tolerancija na lijek
 Tolerancija na bol
 Tolerancija na alkohol
 Imunotolerancija